Laui oder Lauibach (von Laui, Louwi, Louwene = Lawine) ist der Name folgender Bäche:

 Laui (Giswil), Nebenfluss der Sarner Aa in Giswil, Kanton Obwalden, Schweiz
 Lauibach (Lungern), Nebenfluss der Sarner Aa in Lungern, Kanton Obwalden, Schweiz